Michael Smith peut désigner :

Sciences 
 Michael Smith, (1932-2000), biochimiste canadien ayant obtenu en 1993 le prix Nobel de chimie ;
 Michael Ernest Smith (1953-), archéologue américain spécialiste de la Mésoamérique et plus précisément des Aztèques ;
 Michael J. Smith (1945-1986), astronaute américain ;
 C. Michael Smith (né en 1950), psychologue clinicien, anthropologue et érudit américain ;

Politique 
 M. Hoke Smith (1855-1931), homme politique américain ;
 Michael Charles Smith (1961-), homme politique américain ;

Musique 
 Michael W. Smith (1957-), chanteur chrétien américain ;
 Mike Smith (1967-), animateur, réalisateur et producteur britannique d'origine américain ;
 Mike Smith (musicien), chanteur anglais, membre du groupe Dave Clark Five ;
 Michael Smith (1972-), acteur, comédien et musicien canadien ;

Sports 
 Michael Smith (né en 1965), joueur de basket-ball américain ;
 Michael Smith (né en 1972), joueur de basket-ball américain ;
 Michael Smith (né en 1990), joueur de fléchettes anglais ;
 Michael Smith (né en 1933), footballeur irlandais ;
 Michael Smith (né en 1991), footballeur anglais ;
 Michael Smith (né en 1988), footballeur nord-irlandais ;
 Michael Smith (né en 1971), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Mike Smith, (né en 1967), athlète canadien ;
 Mike Smith (né en 1963), joueur de basket-ball américain ;
 Mike Smith (né en 1976), joueur de basket-ball américain ;
 Mike Smith (né en 1987), joueur de basket-ball américain ;
 Mike Smith (né en 1945), joueur et dirigeant américain de hockey ;
 Mike Smith (né en 1982), hockeyeur canadien ;
 Mike Smith (né en 1935), footballeur anglais ;
 Mike Smith (1938-2021), entraîneur de football ;
 Mike Smith (né en 1933), joueur de rugby à XV international anglais ;
 Mike Smith (né en 1945), joueur de rugby à XV international écossais ;
 Mike Smith (1959-), un entraîneur de football américain.